Prolaz est un toponyme qui peut désigner :
Prolaz, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Prolaz, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Targovichte et dans l'oblast de Targovichte.